El escondite puede referirse a:

 el escondite, juego infantil popular; o 
 la película El escondite.

Enlaces externos